Suspensie (scheikunde)
Suspensie (katholieke kerkelijk recht)
Suspensie (paleografie)